Spójnia Stargard – statystyka, zestawienia  – zestawienia statystyczne związane ze Spójnią Stargard w historii klubu (1949–2023).

Statystyka, zestawienia klubu (1968–2023)

Bilans statystyczny Spójni 1968–1979 
Bilans statystyczny Spójni w rozgrywkach A klasy, ligi okręgowej, w III lidze w latach 1968–1979:
 meczów – 353 
 zwycięstw – 191
 porażek – 162
 bilans punktowy – 25 787‹› 23 912

Bilans statystyczny Spójni 1980–2023 
Bilans statystyczny Spójni w rozgrywkach PLK, PP, I i II lidze w latach 1980–2023 (stan na 18.03.2023):
 meczów – 1505 
 zwycięstw – 691
 porażek – 643
 bilans punktowy – 97 644 ‹› 98 038

Bilans statystyczny Spójni 2004–2018 
Bilans statystyczny Spójni w rozgrywkach I i II ligi w latach od 2004 do 2018:
 meczów – 452
 zwycięstw – 253
 porażek – 199

Bilans przybliżony Spójni 1968–2023 
Spójnia Stargard rozgrywała mecze w rozgrywkach ligi okręgowej, w III lidze, II lidze, I lidze, PP, PLK w latach 1968-2022.

Przybliżony bilans statystyczny Spójni (stan na 18.03.2023):
 meczów – 1 737
 zwycięstw – 881
 porażek – 804
 bilans punktowy – 123 563 ‹› 122 086

Rozgrywki krajowe, europejskie

Sezon po sezonie Spójni (1953–2023) 
Bilans Spójni w sezonach od 1953 do 2023:

Europejskie puchary Spójni Stargard  
Bilans Spójni Stargard w europejskich pucharach:

Bilans wszech czasów (1953–2023)

Bilans trenerów (1953–1966) 
W latach od 1953 do 1966 Spójnia Stargard rozgrywała mecze na szczeblu szkolnym oraz w B klasie i w A klasie. Brak jest w źródłach szczegółowego udokumentowania tego okresu, dlatego jest to bilans tylko co do nazwisk trenerów.

Bilans trenerów (1966-2023) 
Od 1966 do 2022 klub rozgrywał i rozgrywa mecze w A klasie, lidze okręgowej, III lidze, II lidze, I lidze, PP i w PLK. Udokumentowany źródłowo okres to lata 1966-2022 (stan na 18.03.2023):

Bilans zawodników (1966-2023) 
W latach od 1966 do 2023 Spójnia Stargard rozgrywała mecze w lidze okręgowej, III lidze, II i I lidze oraz aktualnie rozgrywa mecze w PP i w PLK:

Najwięcej spotkań (1966/2022)

Najwięcej punktów (1966/2022) 

Uwaga - znak zapytania wskazuje, że nie ustalono liczby zdobytych punktów

Bilans obcokrajowców (1990-2022) 
W latach od 1990 do 2022 Spójnia Stargard rozgrywała mecze w PLK, PP, w I lidze i II lidze. W Spójni występowali zawodnicy z zagranicy, zdobywając następującą liczbę punktów (stan na 18.03.2023):

Parametry zawodników Spójni Stargard  

W latach od 1990 do 2022 Spójnia Stargard rozgrywała mecze w PLK, w I lidze i II lidze. W okresie tym grali zawodnicy o parametrach: najwyższy, najniższy  (stan na 03.10.2022):

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 Stargardzkie abc, Edward Olszewski, Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Stargardu, Stargard 2004, 
 
 Z dziejów ziemi stargardzkiej, praca zb. pod redakcją Bogdana Dopierały, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969
 Rozwój koszykówki na terenie miasta Stargardu, Krzysztof Koziorowicz, Stargard Szczeciński 1981
 Kalendarium. Rys historyczny LKS Spójnia Stargard Szczeciński, Ryszard Janik, Stargard Szczeciński 1996
 Spójnia Stargard Szczeciński w latach 1949-2006, Ryszard Janik, Stargard Szczeciński 2006
 MKS Pogoń Szczecin Koszykówka 1961-1995, Andrzej Garstka, Szczecin 2012
 Rozwój koszykówki w latach 1945-1956 na terenie Szczecina i województwa, Iwona Lewicka Garstka, Szczecin 1967
 http://spojniastargard.com/

Polskie kluby koszykarskie
Sport w Stargardzie